Minc ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Minc (* 1949), französischer Schriftsteller
 Carlos Minc (* 1951), brasilianischer Politiker und Umweltminister, siehe Carlos Minc Baumfeld
 Hilary Minc (1905–1974), polnischer Ökonom und Politiker, Mitglied des Sejm
 Rahel Minc (1899–1978), Schriftstellerin und Pädagogin polnisch-jüdischer Herkunft

MINC steht für:
 Multilingual Internet Names Consortium, internationale Nonprofit-Organisation zur Förderung der Entwicklung mehrsprachiger Internet-Domainnamen sowie der Internationalisierung von Internet-Namensstandards und Protokollen
 Medical Image NetCDF, ein auf NetCDF basierendes Bildformat für medizinische Daten, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/M

Siehe auch: 
 Minz
 Mintz

Abkürzung